Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Moorilla Hobart International 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla ruská hráčka Jelena Vesninová, která ve druhém kole skrečovala utkání proti Španělce Estrelle Cabezové Candelové.

Soutěž dvouhry vyhrála nenasazená španělská tenistka Garbiñe Muguruzaová, která ve finále zdolala českou turnajovou sedmičku Kláru Zakopaloou ve dvou sadách .

Muguruzaová na okruhu WTA Tour získala premiérový titul ve dvouhře a celkově druhý, když na předchozím ročníku turnaje triumfovala ve čtyřhře.

O dva měsíce později Zakopalová oplatila Španělce porážku, když ji přehrála ve finále Brasil Tennis Cup 2014 a to včetně „kanára“ v posledním setu turnaje.

Nasazení hráček 
  Samantha Stosurová (semifinále)
  Kirsten Flipkensová (čtvrtfinále)
  Jelena Vesninová (2. kolo, skreč)
  Anastasija Pavljučenkovová (1. kolo)
  Flavia Pennettaová (odstoupila)
  Mona Barthelová (2. kolo)
  Klára Zakopalová (finále)
  Bojana Jovanovská (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hobart International
WTA Tour 2014
Tenis v Austrálii v roce 2014